Бальбóа — денежная единица Республики Панама, равная 100 сентесимо.

Введена в 1904 году и названа в честь испанского конкистадора Васко Нуньеса де Бальбоа.
До 1934 года золотое содержание бальбоа составляло 1, 5048 г чистого золота, что было несколько выше золотого содержания доллара США (1, 50463 г), однако фактически бальбоа приравнивался к доллару. В 1934 году установлено твёрдое соотношение к доллару США 1:1, существующее до настоящего времени.

Монеты и банкноты 
В обращении находятся монеты в 1, , ,  бальбоа, 5 и 1 сентесимо. Также иногда в обращении встречаются памятные монеты мелких номиналов .
 
Банкноты в панамских бальбоа не выпускаются, их роль выполняют доллары США, являющиеся законным платёжным средством. Только однажды, в 1941 году, были выпущены банкноты номиналом в 20, 10, 5 и 1 бальбоа, однако спустя несколько дней они были изъяты из обращения, получив название «семидневных долларов».

Режим валютного курса 

Курс бальбоа привязан к доллару США (код ISO 4217 — USD) в соотношении 1:1.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Обиходные монеты Панамы

Бальбоа
Деньги Панамы
Североамериканские валюты